Майкл Ха́уссман () — американский продюсер, режиссёр и клипмейкер, известный прежде всего своим триллером «Слепой горизонт» (, 2003).

Карьера 
Видеоклипы Хауссмана завоевали несколько наград, включая шесть MTV Video Music Awards и премию Нью-Йоркского музея современного искусства.

В 1997 году Хауссман снял фильм «Охота за носорогом в Будапеште» с Ником Кейвом в главной роли, премьера состоялась на фестивале «Сандэнс». В 2003 году на экраны вышел фильм «Слепой горизонт» с Сэмом Шепардом, Вэлом Килмером и Нив Кэмпбелл. В 2013 году на Венецианский кинофестивале прошёл премьерный показ короткометражного фильма The Audition, участвовавшего в конкурсной программе «Горизонты».

Помимо кинематографа Хауссман выставляется как художник.

Избранная фильмография 
 Край света (2021)
Слепой горизонт (2003)
 The Last Serious Thing (2002)
 The Abandon 58 (2000)
 Optimistique-moi (2000)
 Охота за носорогом в Будапеште (1997)
 Take a Bow (1995)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Майкла Хауссмана

Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры США